Сициліана (література)
Сициліана (музика)